Blavet steht für:

Blavet (Bretagne), ein Fluss im Nordwesten von Frankreich 
Blavet (Var), ein Fluss im südfranzösischen Département Var
den ehemaligen Namen der  Stadt Port-Louis

Blavet ist der Familienname folgender Personen:

Émile Blavet (1828–1924), französischer Journalist und Librettist
Michel Blavet (1700–1768), französischer Flötenvirtuose und Komponist